Йохио (YOHIO), настоящее имя Кевин Риен (; 12 июля 1995, Стокгольм ) — шведский артист. Певец, гитарист, автор песен, актёр, продюсер. Участник и финалист Melodifestivalen 2013 и Melodifestivalen 2014.

Биография 
Родился в музыкальной семье: его отец Томми Риен играл в группах «Moahni Moahna» и «Angtoria», дядя Крис Риен — участник группы «Takida», а дед Ян-Эрик Риен, в 1960-х годах играл в поп-группе «The Panthers».

Ещё в детском возрасте Йохио научился игре на фортепиано. С 6 лет начал сочинять собственные произведения. Когда ему было 11, он стал учиться играть на гитаре. Впервые интерес к Японии у Йохио проявился в 10 лет после просмотра аниме. Он стал увлекаться страной, её историей, в 2009 году завел себе аккаунт на Амебе, стал читать твиттер и блоги японских знаменитостей, активно изучать японский язык. Кроме того, среди своих любимых исполнителей Йохио упоминает таких культовых японских музыкантов, как Malice Mizer, Syu из Galneryus, и Хизаки из Versailles. С последним он даже уже успел познакомиться и подружиться.

Родители назвали его Johio в честь главного героя оперы  Tranfjädrarna. Но имя героя оперы было записано как Yohio. Артист изменил написание первой буквы, и взял его в качестве сценического.

C 14 лет некоторое время был гитаристом группы Seremedy, игравшей в жанре Visual Kei. Будучи ее участником, в 2010 году выступил в Москве. Спустя два года покинул группу, решив начать сольную карьеру. Его дебютным альбомом стал полностью японоязычный релиз «Reach the Sky», в поддержку которого певец совершил успешный мини-тур по Японии.

В 2013 году Йохио принял участие в крупном шведском песенном конкурсе Melodifestivalen, на котором по совместительству определяется представитель Швеции на Евровидении, и стал его вице-победителем. Повторно участвовал в конкурсе в следующем году, но занял лишь шестое место.

В 2014 году вернулся в состав уже распавшейся к тому моменту Seremedy, ради прощального концерта группы.  

В 16-летнем возрасте основал свой лейбл KEIOS ENTERTAINMENT. 

В том же году анонсировал создание visual-kei коллектива под названием Disreign. Так же является вокалистом группы  Awoken by silence (участники те же, но Disreign исполняют песни на японском, а Awoken by silence  исполняют песни только на английском. Музыкальный стиль групп также немного отличается). С 2014 года Йохио пробовал себя в качестве актёра, исполнив одну из ролей в шведском сериале Jordskott (Тайны Сильверхейда- роль - Линус), а также играл в театре (мюзикл "Белоснежка" , роль - Принц). 

В 2013 году озвучил Vocaloid - YOHIOloid.  Ожидалось, что он будет выпущен в начале мая 2013 года, но из-за технических проблем дата релиза была отложена. Новая дата релиза была назначена на 10 сентября 2013 года.YOHIOloid поёт на английском и на японском языке. 

Является продюсером таких артистов и групп, как Ithara, Mitsugi, Disreign, Awoken by silence, Yohio. (keios entertainment) 

Активно ведёт влог и подкасты в youtube. Создал проект PrimelyPositivе. 

27 ноября 2020 выпущен третий студийный альбом, который называется  "A Pretty Picture in a Most Disturbing Way".

Видеография

Дискография 
 25 апреля 2012 — мини-альбом «REACH the SKY»
 27 марта 2013 — альбом «Break the Border»
 19 марта 2014 — альбом «Together We Stand Alone»
27 ноября 2015 — Snöängelns rike
27 ноября 2020 --- "A Pretty Picture in a Most Disturbing Way"

Синглы 
 2012 — REACH (REACH the SKY)
 2012 — SKY☆LiMiT (REACH the SKY)
 2012 — Frantic Elegance (REACH the SKY)
 2012 — Dawn of Dreams (REACH the SKY)
 2012 — Without Wings (REACH the SKY)
 2012 — Angel’s Waltz (REACH the SKY)
 2013 — Beginning of the End (BREAK theBORDER)
 2013 — My Murderous Urge (BREAK theBORDER)
 2013 — Revolution (BREAK theBORDER)
 2013 — Heartbreak Hotel (BREAK theBORDER)
 2012 — Our Story (BREAK theBORDER)
 2013 — Sakura falling (BREAK theBORDER)
 2013 — Innocence (BREAK theBORDER)
 2013 — On the Verge (BREAK theBORDER)
 2013 — Rain (A scene drenched in rain) BREAK theBORDER)
 2013 — Timescape (BREAK theBORDER)
 2013 — Aggressive Beauty (BREAK theBORDER)
 2013 — Break the Border (BREAK theBORDER)
 2013 — Last Kiss (BREAK theBORDER)
 2013 — Himlen är oskyldigt blå (BREAK theBORDER)
 2014 — Prophet in Disguise (Together We Stand Alone)
 2014 — Don’t Let Go (Together We Stand Alone)
 2014 — Rocket (Together We Stand Alone)
 2014 — To the End (Together We Stand Alone)
 2014 — Before I Fade Away (Together We Stand Alone)
 2014 — Together We Stand Alone (Together We Stand Alone)
 2014 — Shattered Dreams of a Broken Nation (Together We Stand Alone)
 2014 — You’re The One (Together We Stand Alone)
 2014 — Welcome To The City (Together We Stand Alone)
 2014 — Invidia (Together We Stand Alone)
 2014 — I Norrländska Skogars Dvala (Together We Stand Alone)
 2014 — Let the Rain Fall Down (Together We Stand Alone)
 2017 — 夏の終わりの約束 
 2018 — Tick Tack (Genius)
 2018 — Merry Go Round
 2019 — My Nocturnal Serenade

 2019 — defeating a devil a day

 2020 —  Oh My... Polkadot Politics

 2020 — Daydreams
2020 --- Opera#2

Фильмография

Примечания